Edwin Lutyens – architetto e designer britannico
 Elisabeth Lutyens – compositrice britannica
 Marcos Lutyens – artista performativo e di installazione britannico
 Mary Lutyens – scrittrice britannica